La nave maledetta (Mutiny on the Bunny) – cortometraggio animato del 1950 della serie Looney Tunes.
La nave maledetta (El buque maldito) – film del 1974 diretto da Amando de Ossorio.